Brodowski – miasto w Brazylii, w stanie São Paulo
 Aleksander Brodowski (1794–1865) – polski działacz gospodarczy i polityczny, ziemianin, oficer
 Aleksander Brodowski (1856–1899) – polski inżynier kolejowy, pracujący w Brazylii
 Antoni Brodowski (1784–1832) – polski malarz-portrecista, przedstawiciel klasycyzmu
 Feliks Brodowski (1864–1934) – polski pisarz, krytyk literacki, publicysta i nowelista
 Józef Brodowski (ok. 1780–1853) – polski malarz
 Józef Brodowski (1828–1900) – polski malarz
 Karsten Brodowski (ur. 1985) – niemiecki wioślarz
 Piotr Brodowski (ur. 1989) – polski szachista
 Tadeusz Brodowski (1821–1848) – polski malarz
Włodzimierz Brodowski (1823 - 1903) - polski lekarz, specjalista anatomii patologicznej, profesor zwyczajny
 Zygmunt Brodowski (1897–1973) – pułkownik Wojska Polskiego